El chascon o Copiapoa krainziana  F.Ritter es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Descripción 
Copiapoa krainziana crece de forma individual o ramificada de la base, forma grandes grupos de hasta un metro cuadrado. Los tallos son de color verde grisáceo de forma esférica a cilíndrica. Miden entre 6 y 12 cm de diámetro y están densamente cubiertos de espinas. Las 13 a 24  costillas son rectas con espinas muy variables, ya sea aciculares y finas, suaves, rectas o curvas, y de color blanco a grisáceo. Tiene de 12 a 20 espinas centrales y 10-12 espinas radiales presentes. Las flores son amarillas puras de 2,5 a 3,5 centímetros de largo. Los frutos son de color blanco o rosa de un cm de largo.

Distribución 
Es endémica de Antofagasta en Chile. Es una especie común en lugares localizados.

Taxonomía 
Copiapoa krainziana fue descrita por Friedrich Ritter y publicado en Taxon 12: 30. 1963.
Etimología
Copiapoa: nombre genérico que se refiere a su localización en Copiapó.

krainziana: epíteto otorgado en honor del botánico Hans Krainz, experto en cactus.
Sinonimia
 Copiapoa cinerea
 Copiapoa cinerea subsp. krainziana (F.Ritter) Slaba
 Copiapoa cinerea var. krainziana (F.Ritter) G.J.Charles
 Copiapoa krainziana var. scopulina F.Ritter
.

Referencias

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Copiapoa&species=krainziana

krainziana
Flora endémica de Chile